Demandasaurus darwini — вид динозавров-зауроподов, принадлежащих к семейству Rebbachisauridae надсемейства диплодокоид, живших в течение раннего мела около 125 миллионов лет в районе нынешней Испании.

История изучения 
Вид назван и описан в 2011 году группой исследователей: Fidel Torcida Fernández-Baldor, José Ignacio Canudo, Pedro Huerta, Diego Montero, Xabier Pereda Suberbiola и Leonardo Salgado. Название рода относится к горной цепи, где было сделано открытие — Сьерра-де-ла-Деманда. Видовое название дано в честь Чарльза Дарвина.

Ископаемый голотип MDS-RVII был найден в формации Кастрильо де ла Рейна (Castrillo de la Reina) датирующейся концом баррема и началом апта. Он состоит из одного частичного скелета.

Описание 
Demandasaurus является зауроподом средних размеров, длиной от 10 до 12 метров и весом около 5 тонн. Бедренная кость составляет 274 сантиметра в длину.

Анализ костей показал принадлежность динозавра к семейству Rebbachisauridae, а также является сестринским таксоном африканскому виду Nigersaurus. Demandasaurus также является первым Rebbachisauridae из Иберии.

Примечания 

Diplodocoidea
Динозавры Европы
Динозавры мелового периода
Фоссилии, описанные в 2011 году
Таксоны, названные в честь Чарлза Дарвина